Welham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Welham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Welham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset